Ausgangsstoff ist ein Synonym für: 
Reaktant
Edukt, ein veralteter Ausdruck